Estàtua generalment antropomorfa, d'una grandària excepcional, com per exemple, per extensió, s'atribueix a un home o un animal, o bé a una cosa personificada –com ara una empresa–, de dimensions extraordinàries; també designa una persona que excel·leix en una activitat determinada.
 Colós de Rodes, una de les set meravelles del món 
 Colossos de Mèmnon, obra magna de l'antic Egipte
 Colós de Neró, del qual prové el nom del Colosseu de Roma
 Colós (còmic) (en anglès Colossus), personatge de Marvel Comics
 El colós, quadre de Francisco de Goya y Lucientes 
 El colós en flames, pel·lícula dels Estats Units del 1974

Vegeu també 
 Colosses, ciutat de Frígia
 Colossus, un dels primers computadors digitals.
 Shadow of the Colossus, videojoc d'acció i aventura.